

Geografia 
 Francia
 Cantone di Sermaize-les-Bains – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Vitry-le-François
 Sermaize – comune nella regione dell'Alta Francia
 Sermaize-les-Bains – comune nella regione del Grand Est